Het individueel boogschieten voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van vrijdag 5 tot en met donderdag 11 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Ki Bo-bae uit Zuid-Korea. Ki behoorde tot de Zuid-Koreaanse equipe en verdedigde haar titel; ze verloor in de halve finale van haar landgenoot en won het brons. Het deelnemersveld bestond uit 64 schutters, afkomstig uit negenendertig landen.

De deelneemsters namen eerst deel aan de plaatsingsronde, waarna een ranglijst werd opgesteld op basis van de scores. Vervolgens begon een knock-outfase, waarbij de nummer één van de rangronde het opnam tegen de schutter die als laatste eindigde, de nummer twee tegen de schutter die als voorlaatste eindigde et cetera. De winnaars van deze eerste ronde namen het daarna weer tegen elkaar op, totdat er twee deelneemsters overbleven in de finale. De verliezers van de halve finales schoten in een aparte wedstrijd om de bronzen medaille. Bij alle duels won de schutter die als eerste zes punten heeft, met drie pijlen per deelneemster per set. De winnaar van de set kreeg twee punten, bij een gelijkspel kregen beiden één punt. Er gold een maximum van vijf sets: indien geen van de schutters na vijf sets zes punten had behaald, schoten beiden één pijl. Diegene die met haar pijl het dichtst bij het midden kwam, won.

Toernooischema

Plaatsingsronde

Knock-outfase

Laatste vier

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart 

Vrouwen